Остравице () — река в Чехии (Моравскосилезский край), правый приток Одры. 

 

В верхнем течении реки Остравицы расположено , являющееся резервуаром питьевой воды для нижележащего региона.

На реке расположены города Фридлант-над-Остравици, Фридек-Мистек и Острава.

Ссылки 
 

Притоки Одры
Реки Моравскосилезского края